Carmiano ima više značenja:
 Carmiano, Caserta
 Carmiano, Lecce
 Carmiano, Piacenza